Con il termine Zigomar ci si può riferire a:

Cinema 
Zigomar, roi des voleurs – film del 1911 diretto da Victorin-Hippolyte Jasset 
Zigomar – film del 1911 diretto da Victorin-Hippolyte Jasset
Zigomar contro Nick Carter – film del 1912 diretto da Victorin-Hippolyte Jasset
Zigomar, peau d'anguille - Épisode 1: La résurrection de Zigomar – film del 1913 diretto da Victorin-Hippolyte Jasset
Zigomar, peau d'anguille - Épisode 2: L'éléphant cambrioleur – film del 1913 diretto da Victorin-Hippolyte Jasset
Zigomar, peau d'anguille - Épisode 3: Le brigand de l'air – film del 1913 diretto da Victorin-Hippolyte Jasset
Zigomar – film del 1964 diretto da Armando Garces 
Zigomar – film del 1984 diretto da Eddie Nicart

Letteratura 
 Zigomar – Personaggio romanzesco nato dalla penna di Léon Sazie nel 1910
 Zigomar – Personaggio fittizio filippino ispirato a Zorro